

Geografia 
Norvegia
 Hagan – villaggio del Nord-Norge
 Hagan – villaggio dell'Østlandet
Stati Uniti d'America
 Hagan – comune della Georgia, nella Contea di Evans

Persone 
 Alexandra Hagan (1991) – canottiera australiana
 Cliff Hagan (1931) – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Derek Hagan (1884) – giocatore di football americano statunitense
 Ebenezer Hagan (1975) – ex calciatore ghanese
 Glenn Hagan (1955) – ex cestista statunitense
 Jimmy Hagan (1918-1998) – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Kay Hagan (1953-2019) – politica statunitense
 Kenneth J. Hagan (1936) – storico statunitense
 Mallory Hagan (1988) – modella statunitense
 Molly Hagan (1961) – attrice statunitense
 Tom Hagan (1947) – ex cestista statunitense